John Preston (1587-1628) – teologo inglese
 John Preston (1945-1994) – scrittore statunitense 
 John Preston (1953-) – scrittore britannico

Pagine correlate 
Preston (disambigua)